

Architettura
Stadio Simonetta Lamberti – stadio di Cava de' Tirreni
Torre dei Lamberti – torre medievale di Verona

Persone
Alessandro Lamberti (1964) – arrampicatore italiano
Amato Lamberti (1943-2012) – giornalista, politico e studioso italiano
Anton Maria Lamberti (1757-1832) – scrittore e poeta italiano
Corrado Lamberti (1947-2020) – astrofisico e divulgatore scientifico italiano
Francesco Lamberti (1921-2012) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Gianfranco Lamberti (1947-2018) – politico italiano
Giorgio Lamberti (1969) – nuotatore italiano
Giovanni Lamberti - politico italiano
Giovanni Gerolamo Arconati Lamberti (...-1733) – avventuriero italiano
Giuseppe Lamberti (1801-1851) – patriota italiano
Luigi Lamberti (1759-1813) – poeta, scrittore e traduttore italiano
Maria Teresa Lamberti (1958) – giornalista e conduttrice radiofonica italiana
Mariano Lamberti (1967) – regista italiano
Mario Lamberti (1840-1924) – militare e politico italiano
Michele Lamberti (2000) – nuotatore italiano
Mosca dei Lamberti (fine del XII secolo–1243) – politico e condottiero italiano
Niccolò di Piero Lamberti, noto anche col soprannome il Pela (circa 1370–circa 1425) – scultore e architetto italiano
Orazio Lamberti (1552-1612) – pittore italiano
Simonetta Lamberti (1970-1982) – vittima della camorra
Stefano Lamberti (1482-1538) – scultore e notaio italiano
Tiziano Lamberti (1968) – musicista, compositore e attore italiano

Altro
Lamberti – famiglia di Firenze
Duca Lamberti – personaggio letterario di Giorgio Scerbanenco